Kapisilik bezeichnet:
 Kapisilik (Berg), Berg im Distrikt Narsaq, Grönland
 Kapisilik (Fluss), Fluss im Distrikt Nuuk, Grönland